

Comunicazioni 
Mondovisione – teletrasmissione transcontinentale e transoceanica di un segnale elettrico in grado di trasferire suoni ed immagini attraverso un satellite artificiale in orbita geocentrica

Musica 
Mondovisione – album dei Righeira del 2007
Mondovisione – album di Luciano Ligabue del 2013
 Mondovisione – singolo di Federica Carta del 2018